— вид двудольных растений рода  семейства . Под текущим таксономическим названием описан нидерландским ботаником Германом Иоганном Ламом в 1925 году.

Среди местных жителей растение известно под названием «ye-meze».

Распространение, описание 
Эндемик Мьянмы, распространённый в административной области Танинтайи (штат Мон). Типовой экземпляр собран в местности Атран-Моламьяйн.

Фанерофит. Дерево.

Синонимы 
Синонимичные названия:
 Bassia lobbii C.B. Clarke
 Vidoricum lobbii (C.B. Clarke) Kuntze

Примечания 

Флора Азии
Эндемики Мьянмы
Сапотовые
Таксоны растений, названные в честь людей